Metope steht für:

 Metope (Architektur), in der Architektur der Raum zwischen zwei Triglyphen im dorischen Fries
 Metope (Nymphe), eine Nymphe der griechischen Mythologie
 Metope (Musiker), deutscher Musiker